Niemcy:
 Laucha – dzielnica Löbau
 Laucha – dzielnica gminy Hörsel w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Laucha an der Unstrut – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Laucha – stacja kolejowa w Laucha an der Unstrut, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Laucha – rzeka, dopływ Hörsel
 Laucha – rzeka, dopływ Soławy